Ronneburg ist der Name folgender Orte:
 Ronneburg (Hessen), Gemeinde im Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Ronneburg (Thüringen), Stadt im Landkreis Greiz, Thüringen
 Ronneburg, deutscher Name von Rauna (Lettland), Ort in Lettland

Ronneburg ist der Familienname folgender Personen:
 Anton von Isenburg-Büdingen zu Ronneburg (1501–1560), deutscher Graf
 Kristian Ronneburg (* 1986), deutscher Politiker (Die Linke), MdA
 Stefan Ronneburg (* 1989), deutscher Fußballspieler
 Wolfgang von Ysenburg-Ronneburg (1533–1597), deutscher Graf

Ronneburg steht für:
 Burg Ronneburg in Ronneburg-Altwiedermus, Hessen
 Burg Ronneburg (Lettland) in Rauna, Lettland
 Schloss Ronneburg in Ronneburg, Thüringen
 Rittergut Ronneburg in Ronneburg, Thüringen

Siehe auch:
 Rönneburg